Baghram, een oude stad in Afghanistan
 Luchtmachtbasis Bagram, een Amerikaanse luchtmachtbasis in de stad Bagram
 Bagram Collection Point, een Amerikaanse gevangenis in Bagram (stad)